Жука́ускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Жукаускас, Альбинас (1912—1987) — литовский поэт, прозаик, переводчик.
 Жукаускас, Альгирдас Альфонсович (1923—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Жукаускас, Антанас Юлианович (1882—1957) — настоящее имя литовского писателя Антанаса Венуолиса.
 Жукаускас, Антанас (1939—2022) — литовский скульптор.
 Жукаускас, Антанас — литовский спортсмен, бегун на длинные дистанции.
 
 Жукаускас, Миндаугас (род. 1975) — литовский баскетболист.
 Жукаускас, Сильвестрас (Сильвестр Константинович Жуковский; 1861—1937) — генерал-майор российской армии, генерал литовской армии.
 Жукаускас, Эгидиюс (род. 1972) — литовский футболист.
 Жукаускас, Эурелиюс (род. 1973) — литовский баскетболист.